Калаус — топоним в России:

 Калаус — река на Северном Кавказе в Ставропольском крае.
 Калаус — село в Надтеречном районе Чечни.
 Калаус — до 1977 г. название села Бартхой в Грозненском районе Чечни.